Села:
 Голошина — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Голошина — Чернівецька область, Вижницький район